Philippe Dubuc, est un céramiste français.
 Philippe Dubuc (1966-), est un designer québécois.